De veldmuis (kinderlied), een kinderlied geschreven door David Tomkins;
De Veldmuis (molen), een voormalige molen in Westzaan.